Elbers steht für:

  Textilfabrik Elbers, ehemaliges Unternehmen der Baumwollverarbeitung in Hagen, Nordrhein-Westfalen

Elbers, eine Variante des deutschen Familiennamens Elbert; Namensträger:

 Dirk Elbers, deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Düsseldorf
 Ferdinand Elbers (1804–1877), deutscher Politiker
 Gereon Elbers, deutscher Chemiker und Professor für Umweltbiotechnologie an der Fachhochschule Aachen
 Wilhelm Elbers (* 1913), deutscher Oberstadtdirektor
 Wilhelm Elbers (Unternehmer)  (1866–1919), deutscher Textilfabrikant und Abgeordneter
 Soetkin Elbers (* 1986), belgische Sopranistin

Siehe auch:
 Elvers